Ekö kan syfta på:
 Ekö, Kalmar – en ö i Kalmar kommun
 Ekö, Karlshamn - en ö i Hällaryds socken, Karlshamns kommun
 Ekö, Västervik - en ö i Loftahammars socken, Västerviks kommun
 Ekö, Oskarshamns kommun – en ö och naturreservat i Oskarshamns skärgård
 Ekö, Misterhult, ö och fyrplats, Oskarshamns kommun, 
 Ekö, Norrköpings kommun, ö och fyrplats (Marö övre), 
 Ekö (Finström, Åland) – en ö i Åland
 Ekö, Hangö – en ö i Hangö stad i regionen Västnyland, Finland